Grieshof heißen folgende geographischen Objekte:

 Grieshof (Aicha vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Aicha vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Grieshof (Emskirchen), Ortsteil des Marktes Emskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Grieshof (Zeitlofs), Ortsteil des Marktes Zeitlofs, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Grieshof (Sinntal), Bauernhof der Gemeinde Sinntal, Main-Kinzig-Kreis, Hessen

 Grieshof (Gemeinde Admont), Siedlung der Gemeinde Admont, Bezirk Liezen, Steiermark
 Grieshof (Gemeinde Gnas), Ortsteil der Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark